Экономический университет в Познани (; до 2008 г.: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) — один из пяти университетов народного хозяйства в Польше. В 2019 году был признан лучшим экономическим университетом в Польше.

История 
Университет был основан в 1926 году как частная Высшая торговая школа в Познани, которой в 1938 году переименовали на Торговую академию. В 1950 году её национализировали и переименовали на Высшую экономическую школу в Познани. Затем с 1974 года как Экономическая академия в Познани. Присутствующее название с 27 декабря 2008 года.

Известные преподаватели и студенты 
 Тадеуш Грабский
 Филипп Анджей Качмарек
 Ян Кульчик
 Лех Конопиньский
 Владислав Русиньский
 Громослав Чемпиньский
 Киллион Муньяма

Ссылки 
 Официальный сайт университета

Примечания 

Высшие экономические учебные заведения Польши
Университеты Польши
Образование в Познани
Государственный экономический университет в Познани